

Persone 
 Giulio Pontedera – botanico
 Andrea da Pontedera – scultore
 Antonio da Pontedera – capitano di ventura

Altro 
 Pontedera – comune nella provincia di Pisa
 Unione Sportiva Città di Pontedera – conosciuto anche come Pontedera Calcio società calcistica dell'omonimo comune